Аносовское сельское поселение:

Костромская область 
 Аносовское сельское поселение — входит в Парфеньевский район

Смоленская область 
 Аносовское сельское поселение — входит в Тёмкинский район